Frízföld holland nyelven
 Royal FrieslandCampina holland tejipari cég
FrieslandCampina Hungária Zrt. – magyarországi leányvállalat
 Friesland (Minnesota), amerikai település
 Friesland (Wisconsin), amerikai település